Onze navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Plover, d'après le nom anglais du pluvier :
 le , un navire danois de 26 canons, le Morgen Star, capturé en 1652 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1796 ;
 le , un brick-sloop de 10 canons de la classe Cherokee lancé en 1821 ;
 le , un cotre acheté en 1842 qui sert de  navire hydrographique ;
 le , une canonnière à hélice de classe Albacore lancée en 1855 ;
 le , une canonnière de classe Philomel lancée en 1860 ;
 le , une canonnière à hélice lancée en 1867 ;
 le , une canonnière lancée en 1888 ;
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 ;
 le , un mouilleur de mines lancé en 1937 ;
 le , un patrouilleur côtier de classe Peacock lancé en 1983 et revendu à la Marine philippine en 1997.

Plover